Иван А́ристов:
 Аристов, Иван Александрович (1906—1997) — инженер-конструктор бронетанковой техники.
 Аристов, Иван Васильевич (1844—1917) — тайный советник, директор ИМТУ (1883—1902).
 Аристов, Иван Гаврилович (1913—1972) — советский гидрограф, исследователь Арктики и Антарктики.
 Аристов, Иван Елисеевич (1801—1870) — генерал-майор, начальник Брянского арсенала.